Markéta Burgundská ( Marguerite de France, Marguerite de Bourgogne, nizozemsky Margaretha van Frankrijk , 1310 – 9. května 1382) byla hraběnkou z Flander, Rethelu, Nevers, Artois a Burgundska z dynastie Kapetovců.

Život 
Byla druhou dcerou francouzského krále Filipa a Johany, dcery Oty Burgundského. V létě roku 1320 byla jejím sňatkem s Ludvíkem, vnukem flanderského hraběte zpečetěna mírová smlouva s Flandrami a přerušeno tradiční flanderské spojenectví s anglickou korunou. Ludvík po matce zdědil rethelské hrabství a roku 1322 se stal nástupcem svého děda. Příbuzenský vztah s francouzskými králi mu nejednou pomohl při snaze o potření opakovaných vzpour bohatých flanderských měst.

 Na francouzské straně stál v létě 1346 v bitvě u Kresčaku, kde našel svou smrt. Ovdovělá Markéta se již znovu neprovdala. Roku 1361 zdědila po smrti Filipa Burgundského hraběcí titul. Zemřela v květnu 1382 během opakujících se flanderských nepokojů a byla pohřbena v tradičním kapetovském pohřebišti v Saint-Denis. Syn Ludvík ji přežil o pouhé dva roky.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  www.mittelalter-genealogie.de

Kapetovci
Francouzské princezny
Flanderské hraběnky
Hraběnky z Artois
Hraběnky z Rethelu
Hraběnky z Nevers
Burgundské hraběnky
Pohřbení v bazilice Saint-Denis
Narození ve 14. století
Úmrtí 9. května
Úmrtí v roce 1382
Ženy